Хадльгримюр Йоунассон (; ) — исландский футболист, защитник и главный тренер клуба «Акюрейри». Выступал за сборную Исландии.

Клубная карьера 
Хадльгримюр — воспитанник клуба «Вёльсунгур». С ними он успел сыграть только один сезон во 2-м дивизионе (2002), когда ему было 16 лет. Затем он переехал в футбольный клуб Тор. В ФК «Кеблавик» Хадльгримюр сделал себе карьеру играя в качестве левого защитника, центрального защитника, центрального полузащитника и правого вингера.

Международная карьера 
Во взрослой Сборной Исландии дебютировал 16 марта 2008 года в товарищеском матче против сборной Фарерских островов. Сыграл 10 игр за молодёжную сборную Исландии до 21 года и был капитаном команды.

Примечания 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тор»
Игроки ФК «Кеблавик»
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Акюрейри»
Футбольные тренеры Исландии
Тренеры ФК «Акюрейри»